Los vengadores (película) puede referirse a varias películas:

 Los vengadores (película de 1998): es una adaptación cinematográfica de la serie de televisión homónima británica emitida en la década de los 60. 
 The Avengers: es una película estadounidense de superhéroes estrenada en 2012 y producida por Marvel Studios.
 Avengers: Age of Ultron: es una secuela estrenada en 2015 de la película estadounidense de 2012 "Los vengadores", acerca del mismo grupo de superhéroes, producida por Marvel Studios.
 Avengers: Infinity War: es una secuela estrenada en 2018 de "Age of Ultron", acerca del mismo grupo de superhéroes, producida por Marvel Studios.
 Avengers: Endgame:es una secuela estrenada en 2019 de "Infinity War", acerca del mismo grupo de superhéroes, producida por Marvel Studios.